Grand Prix Evropy 1994 (XLVIII Grand Prix of Europe), 14. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 562. grand prix, se odehrála na okruhu Circuito Permanente de Jerez.

Výsledky

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí šampionátu 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Grand Prix Evropy
Formule 1 v roce 1994
Motoristické sporty ve Španělsku
Sportovní události ve Španělsku